Столичная область может обозначать:

 Столичная область или Ховедстаден — столичный регион в Дании
 Столичная область — столичный регион в Чили